

Левенворт — місто, штат Індіана
 Левенворт — місто, штат Канзас
 Левенворт — місто, штат Вашингтон